

Personaggi 
Mike Donovan – personaggio della serie tv V - Visitors
Mike Donovan – personaggio creato da Isaac Asimov
Mike Steve Donovan – protagonista del fumetto francese Blueberry

Persone 
 Mike Donovan – giocatore di baseball statunitense
 Mike Donovan – musicista statunitense
 Mike Donovan – pugile statunitense